Спенсер — деревня в северо-западной части города Спенсер, в округе Маратон, штат Висконсин. Является частью городской агломерации Васау (Wausau).

Деревня основана в 1874 году, и расположена между двумя болотами (Спенсер Марш на северо-западе и Макмиллан Марш на юго-востоке). Сегодня деревня Спенсер находится на перекрёстке Висконсин шоссе 13 и 98.

Площадь, занимаемая деревней, составляет около 5,2 км².

По данным переписи 2000 года в деревне насчитывалось 1932 человека.

В Спенсере расположена библиотека, официально признанная в 1941 году. В 1997 библиотека получила новое здание.

Известные люди 
 Тайлер Деннетт (Tyler Dennett) — лауреат Пулитцеровской премии
 Дэйв Дадли — певец кантри
 Тед Фритц (Ted Fritsch) — футболист
 Кэрол Колб (Carol Kolb) — писательница

Ссылки 
 Village of Spencer website
 Spencer, Wisconsin History

Населённые пункты округа Маратон